Commodore puede ser:

 Commodore International, una compañía de computadoras.
 Comodoro, rango en la marina de algunas naciones.
 El modelo Holden Commodore, uno de los coches más vendidos de Australia, fabricado por GM.